Långhällen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långhällen (vid Pellinge, Borgå), Nyland, 
 Långhällen (vid Lillpellinge, Borgå), Nyland, 
 Långhällen, Lovisa, Nyland,

Se även
Långhället
Långhällan
Låghällorna

Robotskapade Finlandförgreningar